Richlands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Richlands (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

USA 

 Richlands (ort i USA, North Carolina), Onslow County, 
 Richlands (ort i USA, Virginia), Tazewell County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar